Итакура:
 Итакура — посёлок в Японии, префектура Гумма.
  — город в Японии, префектура Ниигата.
 Итакура — японский самурайский род.
 Итакура, Ко (род. 1997) — японский футболист.